Peonia ( ) ist eine griechische Gemeinde im Norden der Region Zentralmakedonien, die seit dem 1. Januar 2011 existiert. Die rund 28.000 Einwohner verteilen sich auf den Verwaltungssitz Polykastro (7056 Ew.), die Kleinstädte Goumenissa (3609 Ew.), Axioupoli (3049 Ew.) und Evropos (1737 Ew.) sowie 27 Ortsgemeinschaften. Der Name leitet sich von der antiken Landschaft Paionien ab.

Peonia liegt beiderseits des Flusses Axios, der aus dem nördlich angrenzenden Nordmazedonien nach Süden fließt und dessen Tal sich im Süden der Gemeinde zur zentralmakedonischen Tiefebene weitet. Im Westen trennt das Massiv des Paiko Peonia von Almopia ab, östlich grenzt die Gemeinde Kilkis an das Gemeindegebiet. Südliche Nachbargemeinden sind Pella und Chalkidona.

Auf dem Gebiet der Gemeinde befindet sich das Weinbaugebiet Goumenissa.

Gemeindegliederung 
Bis 1997 waren die heutigen Ortsteile selbständige Gemeinden in der Präfektur Kilkis, die sich in die Provinzen Peonia und Kilkis teilte. Von 1997 bis 2010 waren die Gemeinden der Provinz Peonia in vier Gemeinden zusammengeschlossen, die Gemeinde Polykastro gehörte zur Provinz Kilkis. Diese fünf Gemeinden wurden anlässlich der Verwaltungsreform 2010 zur neuen Gemeinde Peonia fusioniert.

Die bis 1997 bestehenden Gemeinden haben seit 2011 des Status von Stadtbezirken (Ez. gr. dimotiki kinotita δημοτική κοινότητα) bzw. Ortsgemeinschaften (topiki kinotita τοπική κοινότητα) und wählen eigene Lokalvertretungen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Axioupoli – Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης – 5.619
 Stadtbezirk Axioupoli – Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως – 3.049
 Axioupoli – Αξιούπολη – 2.897
 Pigi – Πηγή – 152
 Ortsgemeinschaft Fanos – Τοπική Κοινότητα Φανού – Φανός – 151
 Ortsgemeinschaft Gorgopi – Τοπική Κοινότητα Γοργόπης – Γοργόπη – 872
 Ortsgemeinschaft Idomeni – Τοπική Κοινότητα Ειδομένης – 309
 Chamilo – Χαμηλό – 117
 Doganis – Δογάνης – 38
 Idomeni – Ειδομένη – 154
 Ortsgemeinschaft Plagia – Τοπική Κοινότητα Πλαγιών – Πλάγια – 224
 Ortsgemeinschaft Ryzia – Τοπική Κοινότητα Ρυζιών – 780
 Kambochori – Καμποχώρι – 176
 Ryzia – Ρύζια – 389
 Valtotopi – Βαλτοτόπι – 215
 Ortsgemeinschaft Skra – Τοπική Κοινότητα Σκρα – 234
 Koupa – Κούπα – 47
 Skra – Σκρα – 187
 Gemeindebezirk Goumenissa – Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας – 6.130
 Stadtbezirk Goumenissa – Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας – Γουμένισσα – 3.609
 Ortsgemeinschaft Filyria – Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας – 480
 Filyria – Φιλυριά – 246
 Gerakonas – Γερακώνας – 234
 Ortsgemeinschaft Griva – Τοπική Κοινότητα Γρίβας – Γρίβα – 770
 Ortsgemeinschaft Karpi – Τοπική Κοινότητα Κάρπης – Κάρπη – 369
 Ortsgemeinschaft Kastaneri – Τοπική Κοινότητα Καστανερής – Καστανερή – 180
 Ortsgemeinschaft Pendalofo – Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου – 324
 Omalo – Ομαλό – 121
 Pendalofo – Πεντάλοφο – 203
 Ortsgemeinschaft Stathis – Τοπική Κοινότητα Στάθης – Στάθης – 398
 Gemeindebezirk Evropos – Δημοτική Ενότητα Ευρωπού – 4.518
 Stadtbezirk Evropos – Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού – Ευρωπός – 1.734
 Ortsgemeinschaft Agios Petros – Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου – Άγιος Πέτρος – 1.505
 Ortsgemeinschaft Mesia – Τοπική Κοινότητα Μεσιάς – Μεσιά – 226
 Ortsgemeinschaft Polypetro – Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου – Πολύπετρο – 425
 Ortsgemeinschaft Toumba – Τοπική Κοινότητα Τούμπας – Τούμπα – 628
 Gemeindebezirk Livadia – Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων – 404
 Ortsgemeinschaft Livadia – Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων – Λιβάδια – 404
 Gemeindebezirk Polykastro – Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου – 11.822
 Stadtbezirk Polykastro – Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου – 7.065
 Koulineika – Κουλιναίικα – unbewohnt
 Latomio – Λατομείο – 1
 Polykastro – Πολύκαστρον – 7.064
 Ortsgemeinschaft Axiochori – Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου – 313
 Axiochori – Αξιοχώρι – 303
 Neo Sirakio – Νέο Σιράκιο – 10
 Ortsgemeinschaft Aspros – Τοπική Κοινότητα Άσπρου – Άσπρος – 774
 Ortsgemeinschaft Vafiochori – Τοπική Κοινότητα Βαφιοχωρίου – 687
 Chersotopi – Χερσοτόπι – 23
 Kotyli – Κοτύλη – 16
 Vafiochori – Βαφιοχώρι – 603
 Valtoudi – Βαλτούδι – 27
 Xirolakkos – Ξηρόλακκος – 18
 Ortsgemeinschaft Evzoni – Τοπική Κοινότητα Ευζώνων – 919
 Evzoni – Εύζωνοι – 331
 Metamorfosi – Μεταμόρφωση – 206
 Platania – Πλατανιά – 382
 Tsoliades – Τσολιάδες – unbewohnt
 Ortsgemeinschaft Iriniko – Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού – Ειρηνικό – 63
 Ortsgemeinschaft Korona – Τοπική Κοινότητα Κορώνας – Κορώνα – 44
 Ortsgemeinschaft Limnotopos – Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου – 280
 Chrysokambos – Χρυσόκαμπος – unbewohnt
 Limnotopos – Λιμνότοπος – 58
 Nea Kavala – Νέα Καβάλα – 140
 Sitaria – Σιταριά – 82
 Ortsgemeinschaft Mikro Dasos – Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους – Μικρό Δάσος – 400
 Ortsgemeinschaft Pefkodasos – Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους – Πευκοδάσος – 577
 Ortsgemeinschaft Pondoiraklia – Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας – 700
 Kastro – Κάστρο – 8
 Pondoiraklia – Ποντοηράκλεια – 692

Verkehr 
Im Gemeindegebiet liegt der Grenzbahnhof Idomeni der 1872 eröffneten Bahnstrecke Thessaloniki–Idomeni, die hier die Grenze nach Nordmazedonien quert. Weiter liegt der Bahnhof Polykastro auf dem Gemeindegebiet. Personenverkehr findet auf der Strecke kaum noch statt, derzeit (2020) verkehrt hier nur ein Zugpaar, der Hellas-Express von Belgrad nach Thessaloniki – und das auch nur während der Sommer-Saison. Sonst findet hier ausschließlich Güterverkehr statt. „Peonia“ heißt zudem eine Betriebsstelle an der Strecke (Streckenkilometer 56,7).

Einzelnachweise 

Gemeinde in Zentralmakedonien